Pixis är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Franziska Pixis (1816–1888), tysk sångerska
 Friedrich Wilhelm Pixis (1786–1842), tysk violinist
 Johann Peter Pixis (1788–1874), tysk pianist och komponist